Il singolare dell'Estoril Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Muster era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Àlex Corretja ha battuto in finale Francisco Clavet 6–3, 7–5.

Teste di serie

 Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
 Carlos Moyá (quarti di finale)
 Wayne Ferreira (primo turno)
 Félix Mantilla (semifinali)

  Alberto Berasategui (quarti di finale)
  Àlex Corretja (Campione)
  Francisco Clavet (finale)
  Javier Sánchez (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Estoril Open 1997